Baracskai Roland (Budapest, 1992. április 11. –) magyar labdarúgó, Csákvár csatára.

Statisztika

2017. december 9.

Jegyzetek

Források 
Baracskai Roland adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1992-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az FC Felcsút labdarúgói
A Videoton labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
Élő személyek
Az NB I labdarúgói